Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel Heineken Open) van 2015 vond plaats van 12 tot en met 18 januari 2015 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Het enkelspel werd gewonnen door Jiří Veselý. Hij versloeg in de finale Adrian Mannarino met 6-3 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Raven Klaasen en Leander Paes. Zij versloegen in de finale Dominic Inglot en Florin Mergea met 7-6 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi in 2015
ATP-toernooi van Auckland